Santa Bárbara do Monte Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Bárbara do Monte Verde (ort), Minas Gerais, 
 Santa Bárbara do Monte Verde (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar